Franc Močnik je osebno ime več znanih Slovencev:

 Franc Močnik (1814 - 1892), matematik in pisec učbenikov
 Franc Močnik (1907 - 2000), duhovnik in metematik